Hlebce je lahko:

 Hlebce, naselje v občini Radovljica 
 Hlebce, priimek več znanih ljudi

Glej tudi 
 Hlebče, kraj na Dolenjskem